Guerrilla Games — нидерландская компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Основана в 2000 году Арьяном Брюсси, Арнаутом Ван Дер Кампом и Михелем Молем, как результат слияния между тремя небольшими студиями — Digital Infinity, Lost Boys и Orange Games. На данный момент Guerrilla имеет огромную репутацию среди ведущих разработчиков игр Европы и базируется в самом сердце Амстердама в совершенно новой студии, близ Рембрандт-Сквер, в которой больше чем 270 человек со всех континентов мира.

История 
В 2005 году после успешного выхода игры Killzone для консоли PlayStation 2, студия Guerilla Games была приобретена Sony Computer Entertainment для разработки эксклюзивных игр для консолей компании.

17 августа 2010 года руководитель студии Guerrilla Games Герман Хульст () объявил, что компания работает над ещё одним проектом, который так же, как и все последние игры студии, будет являться эксклюзивом для консоли PlayStation 3, но никак не связан с серией игр Killzone. Никаких дополнительных подробностей сообщено не было.

20 февраля 2013 года, в ходе мероприятия PlayStation Meeting 2013, на котором Sony анонсировала PlayStation 4, представитель Guerrilla Games анонсировал эксклюзивную для новой приставки игру Killzone: Shadow Fall.

Список игр

Lost Boys Games

Guerrilla Games:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители компьютерных игр Нидерландов
Производители компьютерных игр по алфавиту